Coit peut faire référence à :

Patronyme 

 Adele Coit (1863-1932), suffragette américaine ;
  (1835-1879), avocat, juge et homme politique américain ;
  (1855-1956), suffragette américaine ;
  (1864-1936), peintre, lithographe et alpiniste américain ;
 Daniel Coit Gilman (1831-1908), éducateur et universitaire américain ;
  (1892-1987), architecte américaine ;
  (1820-1901), suffragette et humanitaire américaine ;
 Gardiner Coit Means (1896-1988), économiste américain ;
  (1845-1910), missionnaire américain ;
  (1815-1886), avocat américain ;
  (1872-1945), écrivaine américaine ;
  (1845-1925), professeur américain ;
 , fonctionnaire américaine ;
  (né en 1943 ou 1944), meurtrière américaine ;
  (1843-1919), homme politique et avocat américain ;
  (1880-1976), professeur agronome américain ;
  (1875-1910), ingénieur ferroviaire américain ;
  (1758-1798), avocat et homme politique américain ;
  (1849-1921), mathématicien et astronome américain ;
  (1843-1929), mécène américaine ;
 , artiste américaine ;
  (1919-2003), écrivaine américaine ;
  (1835-1900), auteur et professeur américain ;
 Stanton Coit (1857-1944), écrivain, philosophe et philanthrope britannico-américain ;
  (né en 1948), entrepreneur et peintre américain ;
  (1803-1885), prêtre, auteur et éducateur américain.

Prénom 

Coit est un prénom notamment porté par :
  (1880-1953), acteur américain ;
 , universitaire américain.

Sexualité 

 le coït, synonyme de rapport sexuel ;
 le coït anal, synonyme de sodomie ;
 le coït buccal, synonyme de sexualité orale ;
 le coït intercrural, position sexuelle ;
 le coït interrompu, méthode contraceptive.

Toponyme 

 le , rivière américaine ;
 le , barrage américain ;
 le , montagne américaine ;
 le , district américain ;
 la Coit Tower, tour américaine ;
 la , maison américaine ;
 le , observatoire américain.

Autres 

 , entreprise américaine ;
 , arrêt américain ;
 la bataille de Coit Celidon, bataille fictive.

Voir aussi